Het seizoen 2006/07 was voor FC Omniworld het tweede jaar waarin betaald voetbal gespeeld werd. De club, vorig seizoen als laatste geëindigd, nam deel aan de Jupiler League, georganiseerd door de KNVB. Dit is in Nederland de op een na hoogste divisie in het voetbal.

Omniworld draaide een seizoen waarin de aan het begin van het seizoen zelf gestelde doelstelling werd gehaald. Toch was de uiteindelijke 16e plaats (met 41 wedstrijdpunten) ietwat teleurstellend. Aan het einde van het seizoen werden de nodige nederlagen op rij geleden, terwijl de club rond de winterstop als echte middenmoter meedraaide. Op 22 maart werd bekend dat trainer Jan Schulting de club aan het einde van dit seizoen zou verlaten. Hij werd opgevolgd door Peter Boeve, wiens komst op 1 mei werd aangekondigd. Hij werd geassisteerd door Peter van Vossen.

Op 25 augustus bezette FC Omniworld de achtste plaats in Jupiler League, de hoogste stand sinds de intrede in het betaald voetbal. Op 15 september, in de rust van FC Omniworld-AGOVV Apeldoorn, werd het nieuwe clublied gepresenteerd door Robert Leroy. Vier dagen later werd FC Omniworld door zaterdaghoofdklasser SC Genemuiden uit het KNVB-bekertoernooi geknikkerd.

Selectie

- Bijgewerkt t/m 27 april 2007 (Cambuur Leeuwarden - Omniworld, 4-1)

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Wedstrijden

2007
Omniworld